De Laubenfels désigne plusieurs personnes :
 David John de Laubenfels (1925-2016), botaniste et géographe américain ;
 Max Walker de Laubenfels (1894-1960), zoologiste américain, spécialiste des éponges.